Dhani ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Dhani (auch Dhani Manaf; * 1972), indonesischer Rockmusiker, Songschreiber und Produzent
 Omar Dhani (1924–2009), indonesischer Luftwaffenkommandeur